Села:
 Івківці — Черкаська область, Чигиринський район
 Івківці — Чернігівська область, Прилуцький район

Див. також 

 Івка — річка у Прилуцькому районі, у верхів'ях якої знаходиться село Івківці
 Івківка, або Івка — річка у Чигиринському районі, має витік у селі Івківці
 Івківка — лінійна станція Придніпровської залізниці між станцією Синельникове I та з/п 1045 км

Примітки